Rezultati Prvenstva Avstralije 1946 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. John Bromwich je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  John Bromwich (prvak)
  Adrian Quist (polfinale)
  Dinny Pails (finale)
  Harry Hopman (četrtfinale)
  Jack Crawford (tretji krog)
  Geoffrey Brown (polfinale)
  Lionel Brodie (četrtfinale)
  Jack Harper (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Moški posamično
1946